Октябрьское месторождение может означать:
 Октябрьское месторождение калийных солей — месторождение в окрестностях белорусского посёлка Октябрьский.
 Октябрьское нефтяное месторождение — месторождение в Крыму.
 Октябрьское рудное месторождение — медно-никелевое месторождение в Норильске.
 Новогрозненское нефтяное месторождение — ранее известное как Октябрьское нефтяное месторождение в Чечне.